Distrikt Belén bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Belén (Maynas), Distrikt in der Provinz Maynas (Region Loreto)
 Distrikt Belén (Sucre), Distrikt in der Provinz Sucre (Region Ayacucho)